, ранее известная как A-1 Pictures Koenji Studio — японская анимационная студия, основанная 1 октября 2018 года на базе студии A-1 Pictures.

Студия CloverWorks была образована 1 апреля 2018 года путем ребрендинга студии A-1 Pictures Koenji Studio, расположенной в Сугинами, Токио.

1 октября 2018 была выделена в отдельную от A-1 Pictures компанию, но по-прежнему осталась дочерней компанией Aniplex. Этот день считается датой основания студии.

Работы

Аниме-сериалы

Фильмы

ONA и OVA

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Компании Токио